Жарово — название населённых пунктов в России:

 Жарово — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Жарово — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.